Цветль:

 Цветль — город в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.
 Цветль — округ в Австрии. Центр округа — город Цветль. Округ входит в федеральную землю Нижняя Австрия.